Шеснаесто Светско првенство у одбојци за жене 2010. је одржано у Јапану од 29. октобра до 14. новембра 2010. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 6 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали Русија као светски првак из 2006. и Јапан као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Градови домаћини

Први круг 
У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 6 група. Најбоље 4 из сваке групе су наставиле такмичење у другом кругу. По 2 последњепласиране из сваке групе су завршиле такмичење.

Група А - Токио

Група Б - Хамамацу

Група Ц - Мацумото

Група Д - Осака

Други круг 
У другом кругу су формиране 2 групе са по 8 екипа. У групу Е су смештене екипе иа Група А и Д, а у групу Ф екипе из група Б и Ц. По 2 најбоље пласиране екипе из обе групе су се пласирале у полуфинале.

Група Е

Група Ф

Завршни круг

Борбе за медаље

5—8. места

9—12. места

Полуфинале 9—12. места

Полуфинале 5—8. места

Полуфинале

За 11. место

За 9. место

За 7. место

За 5. место

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најбоља играчица (MVP):  Јекатерина Гамова 
 Најбољи поентер:  Неслихан Дарнел
 Најбољи смечер:  Татјана Кошелева
 Најбољи блокер:  Кристијане Фирст
 Најбољи сервер:  Марет Гротхуес
 Најбољи одбрамбени играч:  Стејси Сикора
 Најбољи примач:  Логан Том
 Најбољи дизач:  Веј Ћујуе
 Најбољи либеро:  Стејси Сикора

Састав победничких екипа

Види још 
 Светско првенство у одбојци 2010.

Спољашње везе 

 Званични сајт првенства

Светска првенства у одбојци за жене
Светско првенство у одбојци за жене 2010.
Одбојка у Јапану
Одбојка у 2010.